SAARUS ist ein Verbundprojekt zur Erforschung der Scrubber-Abgaswäsche-Technologien zur Reduktion umweltschädlicher Schiffsemissionen.

Ziele 
Die Verringerung schiffbasierter Emissionen durch eine erweiterte Abgasreinigung ist das Ziel des Projektes. Dabei sollen die Emissionen feiner Partikel, die kleiner als 2,5 µm sind vermieden werden. Außerdem sollen aufgrund unvollständiger Kraftstoffverbrennung entstehende Schadstoffe reduziert werden. Der Abgasscrubber soll mit nachgeschaltetem Partikelfiltern sowie einer speziellen Waschwasseraufbereitung ausgestattet werden.

Beteiligte und Förderung 
Beteiligt sind u. a. die Firmen SAACKE und AVL, GEA Westfalia Separator Group. Ferner die Forschungseinrichtungen IOW Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, Universität Rostock (Lehrstuhl für Kolbenmaschinen und Verbrennungsmotoren; Bereich Analytische Chemie) und die Universität der Bundeswehr München.

Die Laufzeit des Projektes ist vom 1. Juni 2019 bis zum 31. Mai 2022. Das Vorhaben mit einer Laufzeit bis Ende Mai 2022 wird von der Saacke GmbH Bremen koordiniert und vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit rund 3,5 Mio. Euro gefördert, das Gesamtvolumen beträgt ca. 4,9 Mio. Euro. Ziel der Projektpartner ist die Minimierung der Partikelemissionen um bis zu 90 Prozent unter Verwendung konventioneller Brennstoffe im Schiffsbetrieb.

Weblinks 
 Webseite des Forschungsprojektes abgerufen am 28. September 2020

Einzelnachweise 

Forschungsprojekt (Verkehr)
Schiffbau
Abgasreinigungstechnik